Бакы Омуралиев (; 1932, Джаны–Арык, Киргизская АССР — 29 июля 2003, Бишкек) — киргизский и советский актёр, режиссёр, драматург, публицист, заслуженный деятель культуры Киргизской ССР. Член Союза писателей СССР (1971), Союза кинематографистов СССР и Союза театральных деятелей (с 1962).

Биография 
Бакы Омуралиев родился в 1932 году в селе Джаны–Арык (ныне — в  Нарынской области) в семье учителя. В детстве остался круглым сиротой. В 1941—1949 воспитывался в детском доме.

В 1955 году окончил ташкентский театрально-художественный институт им. А. Островского, в 1975 — Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР в Москве.

Похоронен в Бишкеке на .

Творчество 
В 1955—1972 — актёр Киргизского государственного драматического театра. Им создано немало психологически сложных, обаятельных и правдивых сценических образов (Молчалин в «Горе от ума» А. Грибоедова, Шут в «Короле Лире» В. Шекспира, Токтогул в пьесе Р. Шукурбекова «Мечта акына» и другие).

Позже — режиссёр телевидения в Гостелерадио Киргизской ССР, был старшим литературным консультантом по драматургии, секретарём правления союза писателей Киргизии, редактором репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры Киргизской ССР.

Снимался в кино на студии «Киргизфильм». Исполнил около десяти ролей, в том числе, «Токтогул», «Легенда о ледяном сердце», «Далеко в горах», «Неуловимая песня», «Девушка Тянь-Шаня», «Улица космонавтов», «Красное яблоко» и др.

Дублировал на киргизский язык Нехлюдова в «Воскресении», Шурика в «Кавказской пленнице»; перевёл с русского языка картины «Котовский», «Пришёл солдат с фронта», «Гайдуки», «Седьмая пуля» и др..

Как драматург дебютировал в 1960 году. Автор ряда пьес, публицистических работ, посвященных развитию национального искусства, творчеству ведущих мастеров киргизского театра. Многие его драматические произведения переведены на русский, молдавский, украинский языки, поставлены в 1970-х годах в театрах Нарына и Оша. Ныне в Киргизии нет ни одного театра, где бы ни ставились пьесы Бакы Омуралиева.

Избранные произведения 

 «Слово отца — честь»,
 «Незабываемые дни»,
 «Эхо»,
 «Сель»,
 «Сирена»,
 «Знаю я, знают горы»,
 «Мост Джолчубека»,
 «Месячник нравственности»,
 «Сирена»,
 «Дельцы»
 «Чудак»,
 «Дружба по расчету»,
 «Когда была война» и др.

Награды 
 медаль «За трудовое отличие» (1 ноября 1958 года) — за выдающиеся заслуги в развитии киргизского искусства и литературы и в связи с декадой киргизского искусства и литературы в городе Москве,
 Почётная грамота Верховного совета Киргизской ССР,
 грамоты ЦК ВЛКСМ
 Заслуженный деятель культуры Киргизской ССР — за большой вклад в развитие киргизского советского искусства, за сохранение и приумножение культурного наследия.
 На фестивале Азиатских стран в 1995 году в Ташкенте, на которой были представлены 17 стран, его пьеса «Найман эне» была удостоена высшей награды Гран-При.

Примечания

Литература 
 Омуралиев Б. // Писатели Советского Кыргызстана: Справочник. — Фрунзе, 1989. — С. 383—384.

Ссылки 
 Бакы Омуралиев 
 Бакы Омуралиев 

Выпускники Ташкентского театрального института
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Заслуженные деятели культуры Киргизии
Члены Союза кинематографистов СССР
Члены Союза писателей СССР
Персоналии:Киргизский театр драмы им. Т. Абдумомунова
Персоналии:Киргизфильм